kojarzenie (się) – łączenie (się) w pary, np. w zootechnice kojarzenie zwierząt
 kojarzenie (np. wątków) – w psychologii - asocjacja